Гольбейн — фамилия, принадлежащая семье немецких живописцев эпохи Возрождения:
 Гольбейн, Зигмунд
 Гольбейн, Ганс (Старший) (1465—1524) — его старший брат.
 Гольбейн, Ганс (Младший) (1497—1543) — самый известный художник этого имени, сын предыдущего.
 Гольбейн, Амброзиус (1494—1519) — брат предыдущего.

а также:
 Гольбейн, Франц Игнац (1779—1855) — немецкий драматург и актер, автор нескольких пьес.
 гольбейн — название швейцарского средневекового кинжала с широким, сужающимся к острию клинком и череном, расширенным в районе головки. Позднее стал основой кинжалов СА, СС, НСМК.
 «гольбейн» (Holbein) — тип турецких ковров, появившийся в XV в.: красные, с большими синими шестиугольниками. Получили название много позже в честь художника Гольбейна мл., на картинах которого встречаются очень часто .
 шов «гольбейн» в вышивании — одно из названий счётного шва, двойного стежка «вперед иголку». Одинаков с наружной и изнаночной сторон. Раньше выполнялся черными нитками (т. н. «черная вышивка»). Манжеты и кружева, выполненные таким образом, можно увидеть на портретах кисти Гольбейна мл., в честь которого шов и получил название.

Художественные династии
Гольбейны